Флаг муниципального образования «Город Вели́кие Лу́ки» Псковской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 мая 2005 года.

Описание и символика 
Флаг города Великие Луки представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, предопределённое гербом города Великие Луки.

На красном фоне изображены три лука золотого цвета, символизирующего прочность, величие, интеллект и богатство.

Красный цвет символизирует храбрость, мужество, силу, энергию, кровь, пролитую за Отечество.

Размеры флага по геральдическим нормам не регламентируются, однако, принято стандартное соотношение ширины (высоты) и длины полотнища 2:3.

Примечания 

Флаги с изображением лука